Trietsch ist der Familienname folgender Personen:

 Davis Trietsch (1870–1935), deutscher Schriftsteller und zionistischer Wirtschaftspolitiker
 Sofie Trietsch (1831–1858), deutscher Opernsängerin (Sopran)

Siehe auch:
 Triebsch
 Triesch
 Tritsch